Heinrich Zille (1858-1929), een Duits karikaturist, illustrator en fotograaf
 Helen Zille (1951), een Zuid-Afrikaanse politica